Dos carreteras han sido asignadas como Ruta 6 en California:

 la U.S. Route 6 (California)
 la Ruta Estatal 6 (1934).